Takao Kobayashi  född 1961, är en japansk astronom.

Minor Planet Center listar honom som T. Kobayashi och som upptäckare av 2479 asteroider.

Han upptäckte även den periodiska kometen P/1997 B1

Asteroiden 3500 Kobayashi är uppkallad efter honom.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av Takao Kobayashi

Referenser 

Män
Födda 1961
Levande personer
WP:Projekt Japan
Japanska astronomer under 1900-talet
Japanska astronomer under 2000-talet